Den Namen Mühlenviertel tragen verschiedene Gebiete, Orte und Ortsteile in Deutschland. Vorwiegend entstand oder entsteht diese Bezeichnung durch vormalige Lagen von Wassermühlen oder Mühlenbergen.

Mühlenviertel kann stehen für:
 Mühlenviertel (Berlin-Pankow), Ortslage (LOR-Planungsraum) im Bezirk Pankow von Berlin, im Bereich der Großwohnsiedlung Michelangelostraße
 Mühlenviertel (Bremen), ein Neubauviertel in Bremen
 Mühlenviertel (Tübingen), ein Stadtviertel von Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Mühlenviertel (Wertheim), in der Kernstadt Wertheim aufgegangener Stadtteil, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlenviertel (Saarbrücken)
 altes Mühlenviertel in Teterow
 Mühlenviertel in Arnsberg
 Mühlenviertel (Kaiserslautern)
 Mühlenviertel (Plauen)
 Mühlenviertel (Erfurt)
 Mühlenviertel (Ravensburg)
 Vogtländisches Mühlenviertel

Siehe auch:
 Mühlviertel (Begriffsklärung), v. a. in Österreich genutzter Begriff mit Bezug zu Mühlen
 Mühlviertel, historische Verwaltungseinheit und Landschaft in Oberösterreich